Příjmení Koťátko má více nositelů:

 Eva Koťátková (* 1982), česká výtvarnice
 Petr Koťátko (* 1955), český filosof a spisovatel